Onderdistrict in Indonesië
 Waru (Pamekasan), een onderdistrict van het regentschap Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Waru (Sidoarjo), een onderdistrict van het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Waru (Penajam Paser Utara), een onderdistrict van het regentschap Penajam Paser Utara in de provincie Oost-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Waru (Baki), een plaats in het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Waru (Kebakkramat), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Waru (Jepon), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Waru (Mranggen), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Waru (Pituruh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Waru (Slogohimo), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Waru (Waru), een plaats in het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Waru (Lohbener), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Waru (Parung), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java